Maraslijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Maraslijewka/Маразлиевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Maraslijiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Landratsgemeinde Dywisija siehe Maraslijiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj, Dywisija)